Здолбу́нівська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України, на честь міста Здолбунів

Здолбунівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Здолбунівська вулиця — вулиця в місті Рівне.

Вулиці